Alois I av Liechtenstein, född 14 maj 1759 i Wien i Österrike, död 24 mars 1805 i Wien, Österrike, var furste av Liechtenstein från 1781 fram till hans död 1805. Han var den tredje sonen till Frans Josef I och Maria Leopoldine. Alois själv och hans fru Karoline Engelberte, gift 15/16 november 1783 i Feldsberg, fick inga barn vilket då gjorde att regentskapet övergick till brodern Johan I Josef.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 
 
 Furstliga huset Liechtenstein

Män
Födda 1759 
Avlidna 1805
Liechtensteins regenter
Huset Liechtenstein
Personer i Liechtenstein under 1700-talet